

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Białobrzegi-Kolonia – wieś w woj. lubelskim w pow. lubartowskim, w gminie Kock
 Białobrzegi-Kolonia – kolonia wsi Białobrzegi w woj. mazowieckim w pow. lipskim, w gminie Chotcza

Zobacz też 
 Białobrzegi